Narok ist der Name

 einer Stadt in Kenia, siehe Narok (Kenia)
 eines Distrikts in der kenianischen Provinz Rift Valley, siehe Narok District
 eines Ortes in Polen, siehe Narok (Dąbrowa)
 der Titel eines thailändischen Horrorfilms, siehe Hell – Gefangene des Jenseits